Janette Husárová e Renata Voráčová erano le detentrici del titolo, ma Husárová quest'anno non ha partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Empire Trnava Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Vorácová ha fatto coppia con Elena Bogdan e ha battuto in finale Marta Domachowska e Sandra Klemenschits 7–6(7–2), 6–4.

Teste di serie 

 Elena Bogdan /  Renata Voráčová (campionesse)
 Elena Bovina /  Valerija Savinych (semifinali)

 Nicole Clerico /  Ana Vrljić (quarti di finale) 
 Marta Domachowska /  Sandra Klemenschits (finale)

Tabellone

Note 
 

Empire Trnava Cup 2012